En ingeniería y ciencia de materiales, la penetrabilidad se relaciona con la dureza existiendo diversas escalas para medir la dificultad de micropenetración de un punzón en la superficie de un material rígido. Las escalas más conocidas son: escala Mohs, escala  Brinell, escala Rockwell y escala Vickers.

Propiedades mecánicas de los materiales
Ingeniería mecánica
Ciencia de materiales